Амиши

 Амиши — религиозное движение, одна из деноминаций в анабаптизме, которая, в свою очередь, разделилась на несколько религиозных согласов. Слово «амиши» () может употребляться по отношению к любому из них или ко всем сразу (см. согласы амишей), а также к своего рода субэтносу — людям, произошедшим от амишских переселенцев из Европы, но не обязательно исповедующим амишскую религию.
 «Амиши» () — документальный фильм 2012 года.
  — невключённая территория в округе Джонсон штата Айова, США.